V. (Bölcs) Károly francia király (1338-1380)
 V. Károly német-római császár, I. Károly néven spanyol király (1500-1558)
 V. Károly lotaringiai herceg (1643-1690)
 V. Károly nápolyi király, II. Károly néven spanyol király (1661-1700)
 Infáns Károly molinai gróf, V. Károlyként nyújtotta be igényét a spanyol trónra (1788–1855)

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 5-a